Дон Блас има више значења:

 Дон Блас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дон Блас, Сан Хосе де Гомез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дон Блас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику